45-й чемпионат СССР по русским шашкам среди мужчин прошёл в Ташкенте в 1985 году, участвовали 24 шашиста. Как и в предыдущем году, турнир проводился в два этапа. Первый этап проводился по швейцарской системе в 7 туров. По его результатам спортсмены были разбиты на три группы по 8 шашистов и разыграли места с 1 по 8, с 9 по 16 и с 17 по 24. Второй этап проводился по круговой системе, при этом, результаты первого этапа учитывались.

Чемпионами страны стали Арунас Норвайшас и Сергей Овечкин набравшие равное количество очков. Бронзовым призёром стал Виталий Габриелян.

Первый этап 

 гр — гроссмейстер
 мс — мастер спорта

Финал 

 За 9-16 место

 За 17-24 место

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1986 №5

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю.А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С.Н. Горбачёв. 1990.

Спортивные соревнования в Ташкенте
1985 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Чемпионаты СССР в 1985 году
1985 год в Узбекистане
Соревнования по шашкам в Узбекистане
33